Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1989 si disputò dal 16 marzo al 3 aprile 1989. Si trattò della 51ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Michigan Wolverines allenati da Steve Fisher, al primo successo della loro storia. Glen Rice venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

West Region

Southeast Region

Midwest Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Steve Fisher
Vice-allenatore: Mike Boyd

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1989
Campionato di pallacanestro NCAA Division I